Omar Gutiérrez puede referirse a:
 Omar Gutiérrez (1948-2018), periodista uruguayo.
 Omar Gutiérrez (1967-), político argentino.